Willmann ist der Familienname folgender Personen:
 Asta Willmann (1916–1984), estnische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Benedikt Willmann (1783–1844), deutscher Klassischer Philologe
 Carl Willmann (1848–1934), deutscher Zauberkünstler
 Caroline Willmann (1796–1860), deutsche Sopranistin 
 David Willmann (1550–1591), lutherischer Theologe

 Fabian Willmann (* 1992), deutscher Jazzmusiker

 Friedrich Wilhelm Willmann (1746–1819), estnisch-deutschbaltischer Schriftsteller, Volksaufklärer und Geistlicher
 Gerhard Willmann (* 1969), deutscher Sportredakteur und Moderator
 Günther Willmann (1928–2017), deutscher Hörfunkmoderator
 Heinz Willmann (1906–1991), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Helmut Willmann (* 1940), deutscher General
 Hermann Willmann (1875–1973), deutscher Bäcker und Politiker
 Ignaz Willmann (1739–1815), deutscher Flötist und Dirigent 
 Josef Willmann (1862–1943), Schweizer Unternehmer (Luzern), Kunstsammler und Mäzen
 Julia Willmann (* 1973), deutsche Schriftstellerin und Dramaturgin
 Karl Willmann (1908–1976), hessischer Politiker (KPD)
 Magdalena Willmann (1761–1801), deutsche Sopranistin 
 Manfred Willmann (* 1952), österreichischer Künstler
 Lothar Willmann (* 1936), deutscher Fotograf und Bildjournalist
 Martin Willmann (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Max Willmann (1767–1813), deutscher Cellist und Komponist 
 Michael Willmann (1630–1706), deutscher Maler
 Otto Willmann (1839–1920), deutscher katholischer Philosoph und Pädagoge
 Peter Willmann (1938–2007), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (CDU)
 Peter Willmann (1944 od. 1945–2012), österreichischer Finanzbeamter und Laienschauspieler
 Rainer Willmann (* 1950), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Thomas Willmann (* 1969), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und freier Kulturjournalist
 Walburga Willmann (1769–1835), deutsche Pianistin und Komponistin 
 Ronald Willmann (* 1967), deutscher Autor und Kabarettdarsteller

Siehe auch:
 Willman
 Wilmann
 Wilmanns